Corneille (kunstschilder) (1922-2010), pseudoniem van Corneille Guillaume Beverloo, Nederlands kunstschilder
 Dogan Corneille (1974), Nederlandse voetballer
 Glenn Corneille (1970-2005), Nederlandse pianist
 Pierre Corneille (1606-1684), Frans schrijver